La loi Labbé peut faire référence à :
 Loi française présentée au sénat par Léon Labbé en 1914 qui a rendu la vaccination anti-typhoide obligatoire pour les soldats français.
 Loi française présentée au sénat par Joël Labbé en 2013, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national français.

Loi française